Perelandra (boek), een boek van C.S. Lewis
Perelandra (album), een muziekalbum van de Amerikaanse band Glass Hammer, vernoemd naar bovenstaand boek